Ще́лейки () — деревня в Вознесенском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.

История 
Упоминается в 1496 году в Оштинском погосте, как деревня Щелейца, Марфинской, а позднее Никольской Оштинской волости.

ЩЕЛЕЙКА (посёлки: АРТЁМОВСКАЯ и ЛАРИОНОВСКАЯ) — село при озере Онеге, число дворов — 56, число жителей: 199 м. п., 220 ж. п.; Все чудь. Церковь православная. Кузниц две. (1873 год)

Сборник Центрального статистического комитета описывал его так:

ЩЕЛЕЙКИ — село бывшее гарнизонное при озере Онеге, дворов — 56, жителей — 390; церковь православная, 5 часовень, 2 лавки. (1885 год).

Список населённых мест Олонецкой губернии:

ЩЕЛЕЙКИ — село Щелейско-Гиморецкого общества при озере Онего, население крестьянское: домов — 71, семей — 87, мужчин — 208, женщин — 213; лошадей — 53, коров — 131, прочего — 111. Школа. (1905 год)

В XIX — начале XX века село административно относилось к Шелтозёрско-Бережной волости 1-го стана Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

Крестьянин деревни Щелейки Пётр Васильевич Копосов, участник Русско-японской войны, старший унтер офицер 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка, был награждён знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени.

С 1917 по 1920 год деревня входила в состав Шелтозерско-Бережной волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

С 1920 года, в составе Лодейнопольского уезда.

С 1922 года, в составе Гиморецкого сельсовета Вознесенской волости Ленинградской губернии.

С 1927 года, в составе Вознесенского района. В 1927 году население деревни составляло 393 человека.

По данным 1933 года деревня Щелейки входила в состав Гиморецкого сельсовета Вознесенского района Ленинградской области.

С 1 сентября 1941 года по 31 мая 1944 года деревня находилась в финской оккупации.

С 1954 года, в составе Подпорожского района.

С 1963 года, в составе Лодейнопольского района.

С 1965 года, вновь в составе Подпорожского района. В 1965 году население деревни составляло 123 человека.

По данным 1966 года деревня также находилась в составе Гиморецкого сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Щелейки входила в состав Шустручейского сельсовета Подпорожского района.

В 1997 году в деревне Щелейки Вознесенского поссовета проживали 43 человека, в 2002 году — 26 человек (русские — 88 %).

В 2007 году в деревне Щелейки Вознесенского ГП — 35 человек.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Петрозаводск — Ошта).

Расстояние до административного центра поселения — 15 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Подпорожье — 127 км.

Деревня находится близ западного берега Онежского озера.

Демография

Достопримечательности 
Сохранилась деревянная пятиглавая церковь Дмитрия Мироточивого с трапезной и шатровой колокольней, построенная в 1783 году. Церковь имеет интересное завершение: небольшой восьмерик и четыре бочки, увенчанные пятью главками.

Прилегающий район берега Онежского озера имеет статус Особо охраняемой природной территории. Особый интерес представляет гряда, сложенная из габбро-диабазов, длиной 1,4 км и с высотой уступа до 50 м. Такой рельеф не типичен для юго-западного Прионежья.

Фото

Улицы 
Озёрная, Петрозаводский тракт, Пристанский переулок, Родниковый переулок.

Примечания

См. также 
 Гимрека

Ссылки 
 Щелейки на сайте «Малые города России»
 Деревня Щелейки на сайте «Ленинградская область — русское зодчество»

Населённые пункты Подпорожского района